Eryngium pedunculare är en flockblommig växtart som beskrevs av Koso-pol. Eryngium pedunculare ingår i släktet martornar, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Martornar
pedunculare